Marko Jeremić – cestista serbo
 Mladen Jeremić – cestista serbo
 Vuk Jeremić – politico serbo